Wojciech Seweryn – muzyk
 Wojciech Seweryn – autor Pomnika Ofiar Katynia w Chicago